Vesly (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Vesly (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia